Ива́н Ры́ков:
 Рыков, Иван (XVI век) — средневековый русский учёный-универсал и писатель.
 Рыков, Иван Васильевич (1797—1869) — генерал-лейтенант флота, участник Крымской войны.
 Рыков, Иван Гаврилович (1833—1899) — банкир, предприниматель, мошенник.